Національні посвідчення особи видають своїм громадянам уряди всіх країн-членів Європейського економічного простору (ЄЕЗ), крім Данії, Ісландії та Ірландії. Однак Ірландія видає паспортну картку, яка діє як національна посвідчення особи в ЄЕЗ та Швейцарії. Данія та Ісландія видають простіші посвідчення особи, які не є дійсними як проїзні документи. Різні стилі посвідчень, які зараз використовуються в ЄЕЗ, мають бути стандартизовані та замінені європейськими посвідченнями особи

Громадяни, які мають національну посвідчення особи, в якій зазначено громадянство держави-члена ЄЕЗ або Швейцарії, можуть використовувати його як документ, що посвідчує особу в межах своєї країни, та як проїзний документ для здійснення права на вільне пересування в ЄЕЗ та Швейцарії. Однак посвідчення особи, які не містять громадянства держави-члена ЄЕЗ або Швейцарії, включаючи національні посвідчення особи, видані резидентам, які не є громадянами, не є дійсними як проїзні документи в межах ЄЕЗ та Швейцарії.

Використання

Проїзний документ 
Як альтернативу пред’явленню паспорта, громадяни ЄЕЗ та Швейцарії мають право використовувати дійсне національне посвідчення особи як самостійний проїзний документ для реалізації свого права на вільне пересування в Європейському економічному просторі та Швейцарії. Власність національних посвідчень у більшості країн ЄС та Швейцарії набагато ширше, ніж володіння паспортами.

Під час подорожі в межах Північного паспортного союзу громадяни Скандинавії не вимагають ніяких документів, що посвідчують особу. Під час подорожі в межах Спільного туристичного простору для громадян Ірландії та Великої Британії часто достатньо іншої дійсної документації, що посвідчує особу (наприклад, посвідчення водія).

В даний час Данія та Ісландія не видають посвідчення особи, які діють як проїзні документи в країнах-членах ЄЕЗ та Швейцарії. Власне кажучи, для в’їзду в ЄЕЗ та Швейцарію громадянину ЄЕЗ чи Швейцарії не обов’язково мати дійсне національне посвідчення особи або паспорт. Теоретично, якщо громадянин ЄЕЗ або Швейцарії може довести своє громадянство будь-якими іншими способами (наприклад, пред'явивши національну посвідчення особи, паспорт або свідоцтво про громадянство), їм повинен бути дозволений в'їзд до ЄЕЗ та Швейцарії. Громадянин ЄЕЗ або Швейцарії, який не може задовільно продемонструвати свою національність, повинен мати, тим не менше, "кожну розумну можливість" отримати необхідні документи або доставити їх протягом розумного періоду.

Туреччина дозволяє громадянам Бельгії, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Португалії, Іспанії та Швейцарії в'їжджати для короткострокових візитів за національною карткою.  Єгипет дозволяє громадянам Бельгії, Франції, Німеччини, Італії та Португалії в'їжджати за допомогою національної посвідчення особи для короткострокових візитів.   Туніс дозволяє громадянам Австрії, Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Португалії, Іспанії, Швеції та Швейцарії в'їжджати за національною карткою, якщо подорожують в організованому турі. Ангілья, Домініка та Сент-Люсія дозволяють громадянам Франції в'їжджати за допомогою національної посвідчення особи, тоді як Домініка де-факто також дозволяє громадянам (принаймні) Німеччини та Швеції в'їжджати з національним посвідченням (станом на березень 2016 року). Гамбія дозволяє громадянам Бельгії в'їжджати за допомогою національної посвідчення особи. 

Хоча, згідно з європейським законодавством, власники шведської національної картки мають право використовувати її як проїзний документ до будь-якої держави-члена Європейського Союзу (незалежно від того, належить вона до Шенгенської зони чи ні), шведське національне законодавство не визнати картку дійсним проїзним документом за межами Шенгенської зони до липня 2015 року  прямо порушує європейське законодавство. На практиці це означало те, що виїзд із Шенгену безпосередньо зі Швеції (тобто без зупинки в іншій країні Шенгенської зони) з картою був неможливим. Це частково змінилося в липні 2015 року, коли було дозволено поїздки до країн, які не є шенгенськими в ЄС (але не за його межі, навіть якщо країна призначення приймає посвідчення особи).  Швеція продовжує дозволяти поїздки до Великої Британії протягом перехідного періоду Brexit).  

Подібним чином, громадяни Фінляндії не можуть виїжджати з Фінляндії безпосередньо в країну, що не входить до ЄС / ЄАВТ, лише маючи свої посвідчення особи.

Додаткові перевірки для деяких громадян 
У пунктах пропуску зовнішніх кордонів Шенгенської зони, якщо мандрівник пред'являє проїзний документ без машиночитаної зони, а прикордонник має "сумнів у своїй особі", мандрівника можуть попросити пройти більш глибоке вивчення " перевірка другого рядка.  На практиці це означає, що громадяни Греції, які пред'являють грецьке посвідчення особи, та громадяни Італії, які пред'являють італійське посвідчення особи з паперу, можуть пройти додаткові перевірки та затримку при в'їзді / виїзді з Шенгенської зони. 

З 7 квітня 2017 року прикордонники Шенгенської зони повинні систематично перевіряти проїзні документи всіх громадян ЄЕЗ та Швейцарії, які перетинають зовнішні кордони, щодо відповідних баз даних.  До 7 квітня 2017 року прикордонники в Шенгенській зоні були зобов'язані лише здійснювати `` швидку '' і `` прямолінійну '' візуальну перевірку на наявність ознак фальсифікації та фальсифікації, а також не зобов'язані використовувати технічні пристрої — такі як сканери документів, УФ-світло та лупи — коли громадяни ЄЕЗ та Швейцарії пред'являли свої паспорти або національні посвідчення особи на пунктах пропуску на зовнішніх кордонах.  Вони не були юридично зобов'язані перевіряти паспорти / національні посвідчення громадян громадян ЄЕЗ та Швейцарії щодо бази даних втрачених / викрадених / недійсних проїзних документів (і, якщо вони це зробили, вони могли створити лише `` швидку '' та `` просту '' базу даних перевірити і міг лише перевірити, чи мандрівник знаходився у базі даних, що містить зацікавлених осіб, на суворо „несистематичній“ основі, де така загроза була „справжньою“, „наявною“ та „достатньо серйозною“). 

Згідно зі статистичними даними, опублікованими Frontex, у 2015 році 6 найбільших держав-членів ЄС, національні посвідчення яких були сфальсифіковані та виявлені на пунктах пропуску зовнішніх кордонів Шенгенської зони, були Італія, Іспанія, Бельгія, Греція, Франція та Румунія.  Ці країни залишились топ-6 у 2016 році. 

Використання в третіх країнах

Відомо, що співробітники Прикордонних сил Великої Британії (UKBF) піддають додатковий контроль і витрачають більше часу на обробку національних посвідчень, виданих певними державами-членами, які, як вважається, мають обмежені функції безпеки і, отже, більш схильні до фальсифікацій. З політичної точки зору, співробітники UKBF повинні фізично вивчити всі паспорти та національні посвідчення особи, що пред'являються громадянами ЄЕЗ та Швейцарії, на наявність ознак підробки та фальсифікації.  Більше того, з політичної точки зору, співробітники UKBF повинні перевіряти кожного громадянина ЄЕЗ та Швейцарії та їх паспорт / національну посвідчення особи згідно бази даних Індексу попереджень (WI). 

З цих причин, якщо особа, яка не піддається машиночитанню, може отримати до чотирьох разів більше часу, щоб співробітник UKBF обробив картку, оскільки співробітник повинен ввести біографічні дані власника вручну в комп'ютер, щоб перевірити базу даних WI і, якщо повертається велика кількість можливих збігів, потрібно ввести іншу конфігурацію, щоб зменшити кількість можливих збігів. 

Наприклад, в аеропорту Станстед офіцерам UKBF потрібно більше часу для обробки італійських паперових посвідчень, оскільки їх часто потрібно виймати з пластикових гаманців  оскільки вони особливо схильні до підробки / фальсифікації  і тому як не- машиночитаємих документів, біографічні відомості власників повинні бути введені вручну в комп'ютер.  Відомо, що співробітникам UKBF на сусідніх контрольних закладах потрібно більше часу для перевірки румунських посвідчень. 

За даними Європейської комісії, деяким власникам італійських паперів, що посвідчують особу, співробітники UKBF в аеропорту Хітроу повідомили, що їх посвідчення було "лише папірцем", і їм порадили подати заявку на отримання паспорта, який слід використовувати наступного разу, коли вони в'їдуть Велика Британія. Таким чином, вони "стикалися з перешкодами для вільного пересування". 

Станом на 20 травня 2019 року, Прикордонні сили Великої Британії рекомендують громадянам ЄС / ЄЕЗ / Швейцарії використовувати паспорт замість національної посвідчення особи на кордоні з Великою Британією, оскільки `` паспорти швидше обробляються нашими співробітниками Прикордонних сил '' і `` Ви можете використовувати свої Паспорт ЄС у наших eGates '.

Ідентифікаційний документ 

 Використання у власній країні

Існують різні правила щодо домашнього використання документів, що посвідчують особу. Деякі країни вимагають використання національної посвідчення особи або паспорта. В інших країнах дозволяється використання інших документів, таких як водійські права.

У деяких країнах, напр Австрія, Фінляндія та Швеція, національні посвідчення особи є повністю добровільними та потрібні не всім, оскільки документи, що посвідчують особу, такі як водійські посвідчення, приймаються всередині країни. У цих країнах лише меншість мають національне посвідчення особи, оскільки більшість має паспорт та водійські права і не потребує більше документів, що посвідчують особу. Це також стосується Ірландії, де ті, хто має паспорт та водійські права, менше потребують паспортної картки.

 Використання за межами власної країни

Громадяни ЄЕЗ та Швейцарії, які реалізують своє право на вільне пересування в іншій державі-члені ЄЕЗ або Швейцарії, мають право використовувати свою національну посвідчення особи як документ, що посвідчує особу, коли працюють не лише з державними органами, а й з постачальниками послуг приватного сектору. Наприклад, коли супермаркет у Нідерландах відмовляється прийняти німецьке національне посвідчення особи як підтвердження віку, коли громадянин Німеччини намагається придбати товар з обмеженим віком і наполягає на виданні виданого Нідерландами паспорта, посвідчення водія чи іншого посвідчення особи документа, супермаркет фактично буде дискримінувати цю особу на підставі її / її громадянства при наданні послуги, тим самим порушуючи заборону у статті 20 (2) Директиви 2006/123 / ЄС щодо дискримінаційного поводження, що стосується до громадянства отримувача послуги в умовах доступу до послуги, які надаються широкому загалу постачальником послуг. 

Використання в третіх країнах

Національні посвідчення особи часто приймаються в інших частинах світу з метою неофіційної ідентифікації (наприклад, для перевірки віку в комерційних закладах, що обслуговують або продають алкоголь, або реєстрації в готелях), а іноді і для офіційних цілей, таких як підтвердження особи / громадянства владам (особливо машиночитані картки).

11 червня 2014 року газета The Guardian опублікувала внутрішні документи з паспортного відомства Великої Британії, які показали, що урядовці, які мали справу із заявками на паспорт Великої Британії, надісланими з-за кордону, по-різному ставилися до підписантів громадян ЄС залежно від їх національності. Витік внутрішніх документів показав, що для громадян Австрії, Бельгії, Чехії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії та Швеції, які виступали протидією підписанта, який підтримає заявку на отримання британського паспорта, подану кимось, кого вони знали, Паспортне відомство Б.М. готове прийняти копію паспорта контрагента або національної посвідчення особи.  Паспортне відомство Великої Британії вважало, що національні посвідчення особи, видані громадянам цих держав-членів, є прийнятними, беручи до уваги "якість оформлення посвідчення особи, строгість процесу їх видачі, відносно низький рівень задокументованого зловживання такими документами у Великій Британії / Шенгені. кордони та наша можливість отримати доступ до зразків таких посвідчень для цілей порівняння '. На відміну від цього, громадяни інших держав-членів ЄС (Болгарії, Хорватії, Кіпру, Франції, Греції, Італії, Румунії та Іспанії), які виступають як підписанти, могли подати лише копію паспорта, а не національної посвідчення особи, щоб довести свою особу як національні посвідчення особи, видані цими державами-членами, були визнані Паспортним бюро Н.М. менш надійними та більш схильними до шахрайства / підробки. На наступний день після викриття, 12 червня 2014 року, Міністерство внутрішніх справ та Міністерство закордонних справ США відкликали внутрішні вказівки щодо підписантів громадян ЄС, які подали копію своєї національної картки замість паспорта як документ, що підтверджує особу, а також усі країни ЄС Громадяни, які підписали контракт, тепер можуть подати лише копію паспорта, а не національної посвідчення особи.  

У Великій Британії за законом громадяни ЄС, ЄЕЗ та Швейцарії мають "необмежене право на оренду житла".  Однак орендодавці юридично зобов'язані перевірити імміграційний статус усіх майбутніх орендарів до початку угоди про оренду житла (загальновідомої як "право на оренду чека").  Відповідно до Посібника користувача «Право оренди документальних чеків», виданого Міністерством внутрішніх справ, громадяни ЄС, ЄЕЗ та Швейцарії мають право пред'явити національну посвідчення особи (діючу чи термін дії якої минув) для задоволення цієї вимоги. Однак у той час, якщо національна посвідка не англійською мовою, Міністерство внутрішніх справ радить орендодавцям, що «Якщо ви сумніваєтесь, ви можете попросити орендаря надати інші документи зі списку англійською мовою. Якщо ви не впевнені, що вони мають право орендувати, ви не повинні здавати їм в оренду '.  На практиці це вплине на деяких громадян ЄС, ЄЕЗ та Швейцарії, оскільки низка держав-членів (наприклад, Франція та Іспанія) видають національні посвідчення особи, які не містять англійської мови.

Спільні особливості дизайну та безпеки 
13 липня 2005 р. Рада з питань юстиції та внутрішніх справ закликала всі країни-члени Європейського Союзу прийняти загальні конструкції та засоби захисту національних посвідчень до грудня 2005 р., Деталізовані стандарти будуть викладені якомога швидше після цього. 

4 грудня 2006 року всі держави-члени Європейського Союзу домовились прийняти такі загальні конструкції та мінімальні стандарти безпеки національних посвідчень, які були включені в проєкт резолюції від 15 листопада 2006 року:  

 Матеріал

Картка може бути виготовлена з паперовою серцевиною, яка ламінована з обох сторін, або повністю виготовлена з синтетичної підкладки.

 Біографічні дані

Дані на картці повинні містити щонайменше: ім’я, дату народження, національність, фотографію, підпис, номер картки та дату закінчення терміну дії.  Деякі картки містять додаткову інформацію, таку як зріст, колір очей, дату початку дії, стать, місце випуску чи провінцію та місце народження.

Біографічні дані на картці мають бути машиночитаними та відповідати специфікації ICAO щодо машиночитаних проїзних документів.

У Регламенті ЄС про перегляд Шенгенського кордону (який набув чинности 7 квітня 2017 року та запровадив систематичну перевірку проїзних документів громадян ЄС, ЄЕЗ та Швейцарії щодо відповідних баз даних при в’їзді та виїзді з Шенгенської зони) зазначено, що всі держави-члени повинні поступово видати проїзні документи (включаючи національні посвідчення особи), які не підлягають машиночитанню. 

Однак станом на 2017 рік Греція продовжує випускати виключно машиночитані посвідчення особи, в той час як Італія перебуває у стадії поступового припинення випуску не машиночитаних паперових буклетів на користь біометричних карток.

Електронні посвідчення особи 
Усі електронні посвідчення особи ЄЕЗ повинні відповідати стандарту ISO / IEC 14443. Фактично це означає, що всі ці карти повинні реалізовувати електромагнітне з'єднання між картою та пристроєм для зчитування карток і, якщо дотримуватися специфікацій, їх можна зчитувати лише з близькості менше 0,1 метра. 

Вони не те саме, що мітки RFID, які часто можна побачити в магазинах і прикріплені до худоби. Вони також не працюватимуть на відносно великих відстанях, які зазвичай спостерігаються в пунктах пропуску плати в США або автоматизованих каналах перетину кордону. 

Ті самі специфікації ICAO, прийняті майже у всіх європейських буклетах паспортів (Basic Access Control — BAC), означають, що зловмисники не повинні мати можливості читати ці картки  якщо вони також не мають фізичного доступу до картки.  Ключі автентифікації BAC походять від трьох рядків даних, надрукованих у MRZ на лицьовій стороні кожної посвідчення особи формату TD1, яка починається на "I".

Відповідно до стандарту ISO 14443, бездротовий зв’язок із пристроєм зчитування карток не може розпочатися, поки чіп посвідчення особи не передасть унікальний ідентифікатор. Теоретично винахідливий зловмисник, якому вдалося виділити кілька пристроїв для зчитування в розподіленому масиві (наприклад, в меблях залу прибуття), міг розрізнити носіїв MROTD, не маючи доступу до відповідних файлів мікросхем. У злагоді з іншою інформацією цей зловмисник може потім створити профілі, характерні для конкретної картки і, отже, її носія. Захист є тривіальним завданням, коли більшість електронних карток створюють нові та рандомізовані UID під час кожного сеансу [NH08], щоб зберегти рівень конфіденційності, порівнянний із контактними картками, ніж комерційні теги RFID. 

Електронні посвідчення особи Австрії, Бельгії, Естонії, Фінляндії, Німеччини,  Італії, Ліхтенштейну, Литви, Португалії та Іспанії мають заявку на цифровий підпис, яка після активації дає змогу пред'явникові аутентифікувати картку за допомогою їх конфіденційного PIN-коду.  Отже, вони можуть, принаймні теоретично, автентифікувати документи, щоб переконати будь-яку третю сторону в тому, що документ не був змінений після цифрового підпису. Ця програма використовує зареєстрований сертифікат у поєднанні з парами відкритих / приватних ключів, тому ці розширені картки не обов'язково повинні брати участь в онлайн-транзакціях. 

Невідома кількість національних європейських посвідчень видається з різними функціональними можливостями для автентифікації в Інтернеті. Деякі також мають додатковий контактний чіп, що містить їх функції електронного підпису, наприклад, шведську національну посвідчення особи. 

Картка Португалії мала додаток EMV, але вона була вилучена в нових версіях з 16 січня 2016 р.

Нові стандарти Європейського Союзу 
Європейська посвідчення особи — це електронний документ, що посвідчує особу, призначений замінити та стандартизувати різні стилі посвідчень особи, що використовуються в даний час у державах-членах Європейського Союзу та Європейському економічному просторі.  Він був створений Регламентом (ЄС) 2019/1157 Європейського Парламенту та Ради від 20 червня 2019 року про посилення безпеки особистих карток громадян Союзу та документів на проживання, виданих громадянам Союзу та їх сім'ї члени, які реалізують своє право вільного пересування, а статті 3/4/5 зазначають, що: 

 Посвідчення особи повинні бути виготовлені у форматі ID-1 і містити машиночитану зону (MRZ).
 Стандарти безпеки повинні базуватися на Документі ІКАО 9303.
 Документ повинен мати назву "Особисте посвідчення" офіційною мовою та принаймні ще однією офіційною мовою установ Союзу.
 Він повинен містити двобуквенний код країни держави-члена, що видав картку, надрукований негативним кольором у синьому прямокутнику та оточений 12 жовтими зірками на лицьовій стороні.
 Він повинен містити високозахищений носій інформації, який повинен містити зображення обличчя власника картки та два відбитки пальців у сумісному цифровому форматі. Носій інформації повинен мати достатню ємність і можливості для гарантування цілісності, автентичності та конфіденційності даних. Дані, що зберігаються, повинні бути доступними в безконтактній формі та захищені, як це передбачено Реалізацією рішення C (2018) 7767.
 Мінімальний термін дії посвідчень повинен становити 5 років, а максимальний — 10 років. Але держави-члени можуть передбачити термін дії менше 5 років для неповнолітніх та більше 10 років для осіб віком від 70 років.
 Особисті картки, які не відповідають новим вимогам, перестають діяти після закінчення терміну їх дії або до 3 серпня 2031 року.
 Посвідчення особи, які не відповідають мінімальним стандартам безпеки або не включають функціональний MRZ, втрачають чинність після закінчення терміну їх дії або до 3 серпня 2026 року.
 Посвідчення особи віком від 70 років на 2 серпня 2021 року, які відповідають мінімальним стандартам безпеки та мають функціональний MRZ, втрачають силу після закінчення терміну їх дії.

У статті 16 зазначено, що цей Регламент застосовується з 2 серпня 2021 року.

Огляд національних посвідчень 
Держави-члени випускають різноманітні національні посвідчення особи з різними технічними характеристиками та відповідно до різних процедур видачі. 

 Паспорти Європейського Союзу
 Громадянство Європейського Союзу
 Шенгенська зона
 Європейський економічний простір
 Європейська асоціація вільної торгівлі
 Документ, що посвідчує особу
 Європейське водійське посвідчення

Примітки

Посилання 

 Національні посвідчення особи в ПРАДО (Рада Європейського Союзу Публічний реєстр автентичних подорожей та документів, що посвідчують особу в Інтернеті)

Посвідчувальні документи
Міжнародні подорожні документи
Сторінки з неперевіреними перекладами
Автентифікація
Європейська економічна зона